Mathilde d'Angleterre (-1128) Mathilde FitzRoy, fille illégitime du roi  d'Angleterre
 Mathilde l'Emperesse (1102-1167)
 Mathilde d'Angleterre (1156-1189)